Trireem (Grieks: τριήρης (trièrès), een met roeiriemen door roeiers voortbewogen oorlogsschip uit de Oudheid
Trieres (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie kniptorren (Elateridae)